

Palmarès 

 Campionato di Serie B: 1
Pordenone Calcio a 5: 2021-22 (girone C)

Campionato di Serie A2: 1
Dosson: 2015-16 (girone A)

Dosson: 2015-16
Campionato di Serie B: 1
Dosson: 2013-14 (girone B)
Campionato di Serie C regionale: 1

Pordenone Calcio a 5: 2011-12 (Friuli-Venezia-Giulia)

Caratteristiche Tecniche 
Apprezzato per la forte personalità, Vascello è un portiere atletico, reattivo, agile e con buona qualità nelle uscite con i piedi fuori area per anticipare le azioni d'attacco avversarie.

Carriera Calcio a 11

Club 
Nel 2003 all'età di 10 anni, Vascello inizia a giocare a calcio nell'Union Rorai per poi passare al Pordenone Calcio dove gioca titolare tutte le giovanili fino all'arrivo della prima squadra, dove viene scartato per la bassa statura.

Carriera Calcio a 5

Club 
Nel 2011 all'età di 17 anni, Vascello inizia la carriera nel calcio a 5. La prima squadra fu il Porcia calcio a 5 dove vince subito il campionato regionale di C. L'anno successivo passa al Pordenone calcio a 5 in merito alla fusione del Porcia calcio a 5 con i ramarri.

Nel 2013 viene selezionato, dopo il provino, dalla CAME Dosson Calcio a 5 dove vince subito il campionato Serie B (calcio a 5).

Nel 2014 passa al Futsal Villorba dove raggiunge la Semifinale Play-off del campionato Serie B (calcio a 5) e la Semifinale scudetto Under-21 Calcio a 5.

Nel 2015 fa ritorno alla CAME Dosson Calcio a 5 in Serie A2 2015-2016 (calcio a 5), vince il campionato di Serie A2 (calcio a 5) e la Coppa Italia di Serie A2 2015-2016 (calcio a 5).

Dal 2016 al 2018 milita in Serie A (calcio a 5) sempre con la CAME Dosson Calcio a 5.

Nella stagione 2018/2019 fa ritorno al Pordenone calcio a 5 in Serie B (calcio a 5), dove raggiunge subito la finale Play-off poi persa nella gara di ritorno contro la Fenice Venezia Mestre.

Nella stagione 2019/2020 raggiunge le Final Eight di Coppa Italia di Serie B 2019-2020. Stagione mai conclusa per pandemia Covid e la conseguente interruzione di tutte le manifestazioni sportive.

Nella stagione 2020/2021 conclude la regular season al 4º posto. Nella sfida play-off per la promozione in Serie A2, perde ai supplementari contro il Chiuppano Calcio a 5 per 4a3. Nello stesso anno raggiunge la 100° presenza con il Pordenone calcio a 5.

Nella stagione 2021/2022 vince il campionato di Serie B (calcio a 5), ottenendo la miglior difesa del campionato. Nella stessa stagione raggiunge le Final Eight di Coppa Italia di Serie B 2021-2022, persa ai quarti di finale contro l'Itria calcio a 5.

Nazionale Calcio a 6 (Minifootball)

Nazionale 
Nel luglio 2019, Vascello, viene convocato dalla Nazionale di Calcio a 6 dell'Italia per il torneo EMF Nations Games a Graz dove gioca due partite su tre contro Austria e Belgio. 
Nel giugno 2022, partecipa da titolare l'Europeo di Minifootball a Kosice in Slovacchia, raggiungendo il risultato storico degli ottavi di finale per la Nazionale di Calcio a 6 dell'Italia. 

Disputa 4 partite su 4 contro Polonia (sconfitta 1-4), Slovacchia (1-1), Belgio (vittoria 4-3, segnando anche un gol all'inizio del secondo tempo) e Bulgaria (sconfitta 1-2).